Кижи:

 Кижи, или Кижский погост — памятник архитектуры, объект всемирного наследия ЮНЕСКО (1990), расположенный на острове Кижи (Онежское озеро) в Медвежьегорском районе.
 Кижи — историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный на территории Кижского зоологического заказника в Медвежьегорском районе Карелии.

Топонипы 
 Кижи — деревня в составе Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района Карелии.
 Кижи — остров в Онежском озере.
 Кижи — село в Пермском крае.

Другое 
 Кижи — ансамбль народной музыки, организован в 1986 году в Петрозаводске.
 Кижи — газета музея-заповедника «Кижи».

См. также 
 Кижское восстание
 Кижский зоологический заказник
 Кижи-Хем — река в республике Тыва.
 Кижи-Ахсы — посёлок в Кызылском районе республики Тыва.
 «Кижи» (в пер. с хинди) — «шар», мягкая округлая масса.